Il était deux fois (Twice Upon a Time), un épisode de Doctor Who sorti en 2017 ;
Il était deux fois, un roman de Franck Thilliez sorti en 2020 ;
Il était deux fois (Disenchanted), un film d'Adam Shankman sorti en 2022.

Voir aussi